Во́рон может означать:

 Ворон — представитель рода Вороны.
 Ворон — созвездие в южном полушарии.
 Ворон — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 Ворон, или вран — десять миллионов в древнерусской системе счёта
 Ворон — персонаж игры Brawl Stars
 Абордажный ворон — римское изобретение времён пунических войн, использовавшийся для абордажного боя
 神火飛鴉 (Шэнь хо фэй я, дословно «огненный летающий дух-ворон») - крылатая ракета, описанная в средневековом трактате 
 «Ворон» — проект беспилотного самолета-разведчика ОКБ А. Н. Туполева
 «Ворон» — стихотворение Эдгара По
 
 Ворон (воронок) — грузовик для перевозки заключённых со специально оборудованной будкой.
 «Ворон» — самолёт, созданный в КБ «Авиама».
 «Ворон» — пароход РОПиТ, а затем парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Фамилия 
 Ворон, Борис Сергеевич (1947—2020) — российский дирижёр, профессор кафедры оркестрового дирижирования РАМ имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации.
 Ворон, Вячеслав (род. 1967) — автор-исполнитель русского шансона, музыкальный продюсер, клипмейкер.

Реки 
 Ворон — река в Кадуйском районе Вологодской области.
 Ворон — река в Архангельской области, приток Юраса.
 Ворон — река на южном берегу Крыма.

Населённые пункты 
 Ворон — посёлок в Злынковском районе Брянской области России.
 Ворон — деревня в Кадуйском районе Вологодской области России.
 Ворон — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете Крыма.

Аббревиатура 
 ВОРОН — волоконно-оптический регистратор охранного назначения.

См. также 
 
 
 
 Ворон-Лозовка
 Гайворон
 Грайворон